Das Wolfskreuz ist ein steinernes Wegekreuz im Kottenforst zwischen dem Bonner Stadtteil Röttgen und dem Wachtberger Ortsteil Villiprott an der Villiper Allee. Es wird auch Jakobskreuz genannt, was zurückgeht auf ein hölzernes Vorgängerkreuz, dass dem Apostel Jacobus gewidmet war. Der Name Wolfskreuz geht auf den Stifter des neuen Kreuzes zurück, den kurfürstlichen Geheimen Rates Franz Joseph Graf Wolff-Metternich zu Gracht (1706–1781). Wolfskreuz wird es genannt, da darauf vier Wolfstatzen sowie das Wappen der Wolff-Metternich mit Wolf und Turnierkragen abgebildet sind.

Das Wegekreuz soll im 18. Jahrhundert von dem Grafen und kurfürstlichen Kämmerer und Geheimem Rat Franz Joseph Graf Wolff-Metternich zur Gracht (1706–1781), der im Dienste von Kurfürst Clemens August stand, gestiftet worden sein. Auf einer Schmalseite befindet sich das kunstvoll verschlungene Monogramm des Grafen, auf der anderen Seite das Wappen des Deutschen Ritterordens. Im Mittelpunkt des Kreuzes ist das Opferlamm als Symbol der Auferstehung abgebildet. An der Spitze ist wohl eine jubilierende Lerche dargestellt. Das Kreuz liegt wenige Meter abseits des Weges; direkt am Wolfskreuz befinden sich Sitzgelegenheiten, so dass es ein beliebter Rastplatz ist.

Das Wolfskreuz steht als Baudenkmal unter Denkmalschutz.

Weblinks 

 Das Jakobskreuz im Kottenforst

Einzelnachweise 

Flurkreuz im Rhein-Sieg-Kreis
Steinernes Flurkreuz in Bonn
Baudenkmal in Bonn
Röttgen (Bonn)